|-
| 141301 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141302 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141303 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141304 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141305 - ||  || 18 decembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141306 - ||  || 18 decembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141307 - ||  || 18 decembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141308 - ||  || 19 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141309 - ||  || 20 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141310 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141311 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141312 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141313 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141314 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141315 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141316 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141317 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141318 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141319 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141320 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141321 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141322 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141323 - ||  || 19 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141324 - ||  || 20 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 141325 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141326 - ||  || 22 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141327 - ||  || 22 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141328 - ||  || 20 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 141329 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141330 - ||  || 18 decembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141331 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141332 - ||  || 19 decembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141333 - ||  || 19 decembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141334 - ||  || 19 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141335 - ||  || 20 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 141336 - ||  || 3 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141337 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141338 - ||  || 6 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141339 - ||  || 5 ianuarie 2002 ||  || 
|-
| 141340 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Oaxaca || 
|-
| 141341 - ||  || 9 ianuarie 2002 ||  || 
|-
| 141342 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 141343 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141344 - ||  || 6 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141345 - ||  || 7 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141346 - ||  || 4 ianuarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141347 - ||  || 8 ianuarie 2002 ||  || 
|-
| 141348 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141349 - ||  || 7 ianuarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141350 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141351 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141352 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 141353 - ||  || 7 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141354 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141355 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141356 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141357 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141358 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Oaxaca || 
|-
| 141359 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141360 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141361 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141362 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141363 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141364 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141365 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141366 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141367 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141368 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141369 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141370 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141371 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141372 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141373 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141374 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141375 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141376 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141377 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141378 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141379 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141380 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 141381 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141382 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141383 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141384 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141385 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141386 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141387 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141388 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141389 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141390 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141391 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141392 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141393 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141394 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141395 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 141396 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141397 - ||  || 15 ianuarie 2002 ||  || 
|-
| 141398 - ||  || 15 ianuarie 2002 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| 141399 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141400 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-